Колчин Владимир Александрович (15 мая 1917 — 24 мая 1997) — советский российский актёр театра и кино. Выпускник Щукинского училища (1937—1941), артист Вахтанговского театра (1937—1971).

Театральные работы 
 «Крепость на Волге» (Ванечка и 1-й матрос, 1949),
 «Чайка» А.Чехова (Медведенко)

Роли в кино 

 1939 — Воздушная почта — диспетчер
 1939 — Трактористы — Харитоша
 1939 — Юность командиров — Гаврик Попов
 1940 — Брат героя — Петя
 1944 — Родные поля — призывник
 1945 — Это было в Донбассе — Федор
 1945 — Простые люди — Иванов
 1945 — Слон и верёвочка — больной с книгой
 1951 — Спортивная честь — болельщик на стадионе
 1952 — Композитор Глинка — Черепанов
 1953 — Вихри враждебные — солдат
 1953 — Возвращение Василия Бортникова — Буянов
 1954 — Шведская спичка — камердинер Николашка
 1956 — Пролог — император Николай II
 1958 — Шли солдаты… — немецкий лейтенант
 1959 — Город на заре (телеспектакль) — Аленушкин
 1960 — Сердца должны гореть (телеспектакль) — Петя
 1961 — А если это любовь? — Сергей Сергеевич
 1961 — Две жизни — Николай II
 1963 — Выстрел в тумане — Щербаков
 1964 — Казнены на рассвете…
 1967 — Курьер Кремля (телеспектакль) — поручик
 1969 — Оперативная командировка (телеспектакль) — человек Матюхина 1970 — Драма на охоте (телеспектакль) — священник 1971 — Тысяча душ (телеспектакль)
 1972 — Визит вежливости — актёр театра 1972 — Самый последний день — эпизод
 1974 — Звезда экрана — фронтовик 1975 — Крестьянский сын — кулак 1977 — Диалог — советский журналист
 1981 — Любовь моя вечная —
 1982 — Не хочу быть взрослым — прохожий
 1989 — Закон — Клим Ворошилов

Вокал 
 1939 Трактористы :: с М.Ладыниной — песня «Аккуратный почтальон» (бр. Покрасс — Б.Ласкин)

Ссылки 
 kinozal.tv/persons.php?s=%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0+%CA%EE%EB%F7%E8%ED&pid=11591 Владимир Колчин

Актёры СССР
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Похороненные на Донском кладбище